Kabinett Drees steht für folgende Regierungen der Niederlande:
 Kabinett Drees/Van Schaik (1948 bis 1951)
 Kabinett Drees I (1951 bis 1952)
 Kabinett Drees II (1952 bis 1956) 
 Kabinett Drees III (1956 bis 1958)